El Bosc Comunal d'Argelers (en francès, oficialment, Forêt Communale d'Argeles-sur-Mer) és un bosc de domini públic del terme comunal d'Argelers, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

El bosc, que ocupa 3,08 km², està situat al sud del terme d'Argelers, en el vessant nord-est de la mateixa carena de la Serra de l'Albera, . Coincideix en part amb la Reserva Natural del Bosc de la Maçana.

El bosc està sotmès a una explotació gestionada per la comuna d'Argelers. Té el codi identificador de l'ONF (Office National des Forêts) F16230F.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web del Bosc comunal
 Una altra pàgina web, amb mapa esquemàtic del bosc

Boscs del Rosselló
Geografia d'Argelers